Ранчо де лос Лопез има више значења:

 Ранчо де лос Лопез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де лос Лопез (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику